Кастелар се може односити на:

 Кастелар (Француска)
 Кастеларе ди Казинка
 Кастеларе ди Меркурио
 Кастелар (Кунео)